Zkratka (značka) RDT může znamenat: 

 Rapid Deployment Team, je název speciální maltské námořní jednotky.
 Real Data Transport, je proprietární transportní protokol pro aktuální audio / video dat, vyvinutý společností RealNetworks v roce 1990.